Superliga 2015-16 puede hacer referencia a:

 Fútbol:
 La Superliga de Dinamarca 2015-16;
 La Superliga de Eslovaquia 2015-16;
 La Superliga de Grecia 2015-16;
 La Superliga de Kosovo 2015-16;
 La Superliga de Serbia 2015-16;
 La Superliga de Suiza 2015-16;
 La Superliga de Turquía 2015-16.

 Voleibol:
 La Superliga masculina de España 2015-16;
 La Superliga femenina de España 2015-16.

 Baloncesto:
 La Superliga de Irán 2015-16.